Le Futebol Clube de Famalicão est un club de football portugais basé à Vila Nova de Famalicão.

Histoire 

Le club passe 6 saisons en Liga Sagres (). 

La dernière apparition en  du FC Famalicão a lieu lors de la saison 1993-1994 et le FC Famalicão évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 1995-1996.

Lors de la saison 2000-2001, le club, qui évolue en troisième division, réussit la performance d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal.

Alors que le club évolue en deuxième division portugaise, le milliardaire israélien  rachète 51% des parts en . Dès la saison suivante, le club remonte en Liga NOS après 25 ans d'absence. En , Idan Ofer rachète d'autres parts du club et en devient propriétaire à 85%. Fraîchement promue, l'équipe réalise un excellent début de saison en étant leader du championnat après cinq journées réalisant un meilleur départ que le Benfica Lisbonne et le FC Porto.

Personnalités du club

Effectif actuel

Bilan saison par saison

Joueurs

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Famalicao
Club de football fondé en 1931